Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par le FC Lourdes.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Le classement général donna les quarts de finale suivants : Béziers (18 points) contre Agen (14), Lourdes (18) contre Pau (13), Mont-de-Marsan (17) contre Toulon (15) et Narbonne (17) contre Tarbes (16).

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1965-1966
Rugby à XV en 1965
Rugby à XV en 1966
Sport en France en 1965
Sport en France en 1966